Hirondelle (Frankrijk), een Frans historisch merk van motorfietsen.
 Hirondelle (België), een Belgisch historisch merk van motorfietsen.